Metacaprella är ett släkte av kräftdjur. Metacaprella ingår i familjen Caprellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Metacaprella